Леонто́вич — поширене українське прізвище, походить від імені Леонтій, зменшуване Леон, також Левон, Лень.

Носії

А 
 Леонтович Амфілохій (*1729 — †1798) — архімандрит Ростовського Яковлевського, Київського Межигірського та Пустинно-Миколаївського монастирів, єпископ Переяславський і Бориспільський. Вікарій Київської митрополії.
 Леонтович Антін (*бл.1820 — †?) — український концертний співак (бас-кантанте).

В 
 Леонтович Володимир:
 Леонтович Володимир Миколайович (*1866 — †1933) — український громадський діяч, підприємець і письменник. Брат Івана Леонтовича.
 Леонтович Володимир Григорович (*1881 — †1968) — український інженер-будівельник, геодезист, доктор технічних наук.
 Леонтович Володимир (Бондаренко) — актор «Молодого театру» Леся Курбаса.

Д 
 Леонтович Денис Теодорович (*1868 — †1887) — український піаніст. Син Теодора Леонтовича.

І 
 Леонтович Іван Миколайович (*1860 — †1926) — український політичний і громадський діяч часів Російської імперії. Член Державної Ради Російської імперії, меценат і філантроп. Член Державної Ради Російської імперії. Брат Володимира Леонтовича.

М 
 Леонтович Микола:
 Леонтович Микола Дмитрович (*1877 — †1921) — український композитор, хоровий диригент, громадський діяч, педагог.
 Леонтович Микола Павлович (*1876 — †1940-ві) — міський голова Миколаєва (1909-1917), фундатор Миколаївського зоопарку.
 Леонтович Михайло:
 Леонтович Михайло Іванович (*1784 — †1840) — мирське ім'я архієпископа Харківського і Охтирського Мелетія.
 Леонтович Михайло Олександрович (*1903 — †1981) — український фізик-ядерник, академік АН СРСР, лауреат Ленінської премії; правозахисник.

О 
 Леонтович Олександр Васильович (*1869 — †1943) — український фізіолог і гістолог, заслужений діяч науки Української РСР.
 Леонтович Олена Василівна (в дівоцтві — Мулова-Войтовецька, *1937) — українська письменниця, педагог, громадський діяч.

П 
 Леонтович Павло Іванович (*1825 — †1880) — український культурно-освітній діяч, письменник.

Р 
 Леонтович Роман Андріянович (псевдонім — Вуйко Ромко; *1883 — †1954) — український письменник.

С 
 Леонтович Сава Олексійович (*? — †після 1798) — медик, професор.

Т 
 Леонтович Теодор Іванович (*1812 — †1886) — український піаніст, письменник, композитор, музичний критик, громадсько-політичний діяч.
 Леонтович Теофіл (*остання третина XVI  — †1638/39) — ректор Більської та Люблінської братських шкіл, викладач, письменник-полеміст.

Ф 
 Леонтович Федір Іванович (*1833 — †1910) — історик права, професор історії російського права Новоросійського університету, ректор Новоросійського університету.

Див. також 
 Леонтовичі